Der Zehnkampf der Männer bei den Olympischen Spielen 1920 in Antwerpen wurde am 20. und 21. August 1920 ausgetragen. 23 Athleten nahmen teil.

Dieser Wettbewerb war zuerst kein Programmpunkt der Spiele von Antwerpen. Die Organisatoren entschieden, dass der Fünfkampf den Vielseitigkeitssportlern genügen würde. Schließlich wurde die Disziplin doch noch ins Programm aufgenommen.

Olympiasieger wurde der Norweger Helge Løvland vor dem US-Amerikaner Brutus Hamilton und dem Schweden Bertil Ohlson.

Rekorde

Bestehende Rekorde 
Es gab zu dieser Zeit noch keinen offiziellen Weltrekord und auch keinen offiziellen olympischen Rekord. Der Zehnkampf war 1912 zwar schon Teil des olympischen Programms. Doch damals war der Wettkampf auf drei Taqe verteilt worden, sodass die Leistung des US-amerikanischen Siegers Jim Thorpe nicht anerkennungsfähig war. In dem damaligen Wettkampf hatte Thorpe 8412,955 Punkte nach der Wertung von 1912 erzielt, was 6564 Punkten nach der heutigen Wertung von 1985 entspricht.

Erster olympischer Rekord 
Der norwegische Olympiasieger Helge Løvland stellte hier in Paris somit mit seinen 6803,355 Punkten (5803 Punkte nach heutiger Wertung) einen ersten olympischen Rekord auf, blieb damit allerdings sehr deutlich hinter Thorpes im Verlauf von drei Tagen erzielter Leistung zurück.

Durchführung des Wettbewerbs 
Die Durchführung des zum zweiten Mal bei Olympischen Spielen stattfindenden Wettkampfes unterschied sich vom Wettbewerb 1912 darin, dass die zehn Disziplinen nur noch an zwei Tagen durchgeführt wurden. Am 20. August absolvierten die Athleten den 100-Meter-Lauf, den Weitsprung, das Kugelstoßen, den Hochsprung und den 400-Meter-Lauf. Am 21. August folgten dann der 110-Meter-Hürdenlauf, der Diskuswurf, der Stabhochsprung, der Speerwurf und der abschließende 1500-Meter-Lauf. Damit war der Ablauf derselbe, wie wir ihn bis heute vorfinden.

Teilnehmer 

23 Athleten aus 11 Ländern nahmen an dem olympischen Wettkampf teil.

Disziplinen

100-Meter-Lauf

Weitsprung

Kugelstoßen

Hochsprung

400-Meter-Lauf 
Die beiden Griechen Dimitrios Andromedas und Apostolos Nikolaidis sowie der Finne Hugo Lahtinen traten zum 400-Meter-Lauf, der fünften Disziplin, nicht mehr an.

110-Meter-Hürdenlauf 
Die beiden Finnen Pekka Johansson und Eero Lehtonen sowie der Tscheche Eduard Hašek traten zum 110-Meter-Hürdenlauf, der sechsten Disziplin, nicht mehr an.

Diskuswurf 
Der Italiener Carlo Butti trat zum Diskuswurf, der siebten Disziplin, nicht mehr an.

Stabhochsprung 
Der US-Amerikaner Everett Ellis und der Este Aleksander Klumberg traten zum Speerwurf, der neunten Disziplin, nicht mehr an.

Speerwurf

1500-Meter-Lauf 
Der US-Amerikaner Harry Goelitz und der Norweger Einar Ræder traten zum 1500-Meter-Lauf, der zehnten und letzten Disziplin, nicht mehr an.

Endstand 

Datum: 20./21. August 1920

Nach seinem fünften Platz im Fünfkampf gewann Helge Løvland im Zehnkampf die Goldmedaille vor dem Fünfkampfsechsten Brutus Hamilton. Die Leistungen lagen weit unter dem Niveau des Olympiasiegers von 1912 Jim Thorpe. Der Olympiazweite von 1912 Hugo Wieslander hätte hier auch noch knapp vor Løvland gelegen. Allerdings waren die Rahmenbedingungen in Stockholm deutlich besser als in Antwerpen.

Der Sieger Helge Løvland war zum Zeitpunkt des Wettkampfes 29 Jahre alt. Bis 1988 war er der älteste Olympiasieger im Zehnkampf.

Die Punktzahlen ergeben sich aus dem damals gültigen neuen Wertungssystem von 1920. Zur besseren Einordnung der Leistung sind die nach dem heutigen Wertungssystem von 1985 umgerechneten Punktzahlen mit angegeben. Nach dieser heute gültigen Tabelle hätte es verschiedentlich andere Platzierungen ergeben. Aber diese Vergleiche sind nur Anhaltswerte, denn als Grundlage müssen die jeweils unterschiedlichen Maßstäbe der Zeit gelten. Am auffälligsten wird das im Stabhochsprung, bei dem damals mit ganz anderen Stäben gesprungen wurde als heute.

Literatur 
 Ekkehard zur Megede: Die Geschichte der olympischen Leichtathletik. Band 1: 1896–1936. 2. Auflage. Verlag Bartels & Wernitz, Berlin 1970, , S. 149f.

Weblinks 
 SportsReference, Decathlon, web.archive.org, sports-reference.com (englisch), abgerufen am 3. September 2017
 VIIeme Olympiade, Anvers 1920, official report, französisch (PDF; 891 KB), abgerufen am 3. September 2017
 Olympedia, 1920 Summer Olympics, Athletics Decathlon, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 30. Mai 2021
 Olympic Games Antwerp 1920, Athletics, decathlon men, Seite des IOC zur Leichtathletik bei den Olympischen Spielen 1920, olympic.org (englisch), abgerufen am 30. Mai 2021
 Mehrkampfrechner, Zehnkampf Männer, ladv.de, abgerufen am 30. Mai 2021

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1920